Shayne ist der Familienname folgender Personen:

 Cari Shayne (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Konstantin Shayne (1888–1974), russisch-amerikanischer Schauspieler
 Ricky Shayne (* 1944), französisch-italienischer Schlagersänger
 Robert Shayne (1900–1992), US-amerikanischer Schauspieler

Shayne ist außerdem eine Schreibweise des englischen Vornamens Shane.